Аббревиатура РГА может обозначать:

 Радио «Голос Ангары» (радиостанция в Братске)
 Районная государственная администрация (название органа власти на Украине)
 Российская гастроэнтерологическая ассоциация
 Российская гостиничная ассоциация
Реакция гемаглютинации (микробиология)

Примечания